CDT1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 16-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 546 амінокислот, а молекулярна маса — 60 390.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинний цикл, поділ клітини, мітоз, реплікація ДНК. 
Локалізований у ядрі, хромосомах, центромерах, кінетохорі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки